Paul-Henri puede hacer referencia a:

 Paul-Henri Mathieu, tenista francés.
 Paul-Henri Spaak, político belga.

 Paul Henri Lecomte, botánico francés.
 Paul Henri Dietrich, filósofo materialista francés.